A Rádio Tropical Gospel é uma estação de rádio brasileira com sede em Curitiba, PR. Opera na frequência de 1320 kHz AM. (em breve, eFM 81.3 da banda estendida)

Ligações Externas
Página Oficial da Rádio

T